Семьдесят второй драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 28 по 29 апреля 2007 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». 

Под общим первым номером клуб «Окленд Рэйдерс» выбрал квотербека из университета штата Луизиана Джамаркуса Расселла. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 255 игроков. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал корнербек Рэмзи Робинсон, выбранный «Детройтом».

Церемония драфта 
Церемония драфта НФЛ 2007 года состоялась в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». В первый день, 28 апреля, прошли первые три раунда, во второй — раунды с четвёртого по седьмой. На выбор в первом раунде командам отводилось 15 минут, во втором — десять минут, с третьего по седьмой — по пять минут.

Право общего первого выбора на драфте досталось клубу «Окленд Рэйдерс», завершившему предыдущий сезон с двумя победами и четырнадцатью поражениями. Всего между клубами было распределено 223 регулярных и 32 компенсационных выбора.

Трансляцию мероприятия вели каналы NFL Network и ESPN. Приглашение на церемонию драфта получили пять игроков: квотербеки Брейди Куинн и Джамаркус Расселл, принимающий Келвин Джонсон, раннинбек Эдриан Питерсон и ди-энд Гейнс Адамс.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами было выбрано 255 игроков. Под первым номером «Окленд Рэйдерс» задрафтовали квотербека Джамаркуса Расселла из университета штата Луизиана. Первый раунд драфта длился более шести часов, что стало рекордным показателем в истории мероприятия.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся 12 июля 2007 года. На нём было выбрано два игрока. «Сан-Диего Чарджерс» отдали выбор четвёртого раунда за сэйфти Пола Оливера, «Балтимор Рэйвенс» выбрали тэкла нападения Джареда Гейтера.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2007 на pro-football-reference.com

НФЛ в сезоне 2007